Hosho (schip, 1922), een Japans vliegdekschip
 een Japanse eremedaille